Тамбовское высшее военное командное Краснознамённое училище химической защиты имени Н. И. Подвойского (ТВВКУХЗ) — военное учебное заведение Министерства обороны СССР и Министерства обороны Российской Федерации.

История 
Тамбовское военное училище химической защиты является учебным заведением созданным в послевоенный период на базе Тамбовского артиллерийско-технического Краснознамённого училища. В связи с этим в статье будет рассмотрена краткая история училища-предшественника.

Довоенный период 
В 1929 году по итогам запланированного строительства РККА ВС Союза ССР в отчётный период с 1924 года по 1928 год были определены перспективные направления их развития. Была поставлена задача создания современной военно-технической базы для обороны страны. Для рационализации штатных структур войск был предложен курс на дальнейшее увеличение технических войск и на уменьшение вспомогательных и обслуживающих частей, для достижения оптимального соотношения между родами войск. С техническим оснащением армии и флота встал вопрос о подготовке военных специалистов, в связи с чем увеличивалось количество военно-учебных заведений. Для подготовки специалистов по эксплуатации и ремонту стрелкового и артиллерийского вооружения в марте 1932 года Генеральный штаб РККА принял директиву о формировании в городе Тамбов Объединённой школы артиллерийских и оружейных техников.

С 23 мая 1932 года под руководством комбрига Соколова М. И. в г. Тамбов началось формирование школы.  Под его руководством эта школа успешно начала свою работу, наработала учебно-материальную базу, обустроила военный городок, казармы, штаб, клуб, пищеблок, мастерские, оружейный парк, организованы и утверждены учебные циклы.

В марте 1937 года Тамбовская объединенная школа артиллерийских и оружейных техников была переформирована в Тамбовское артиллерийско-оружейное техническое училище. 

Приказом Народного Комиссара обороны № 0022 от 1937 года датой образования училища было установлено 23 мая 1932 года.

Великая Отечественная война 
В связи с продвижением войск вермахта, многие военные училища были переброшены в восточные части СССР. 

Точных данных о местонахождении Тамбовского артиллерийско-оружейного технического училища в военные годы — не имеется. Согласно некоторым источникам училище было передислоцировано в Сибирский военный округ в г. Сталинск (с 1961 года — Новокузнецк) Кемеровской области. Согласно другим архивным источникам в г. Сталинск данное училище в годы войны не дислоцировалось.

В марте 1942 года в ходе очередного переформирования училище получило новое наименование: Тамбовское артиллерийско-техническое училище.

Послевоенный период

Артиллерийско-техническое до переформирования 
В послевоенный период Тамбовское артиллерийско-техническое училище являлось одним из трёх узкоспециализированных училищ (ещё были Пензенское и Тульское) поставлявших в войска технических специалистов по эксплуатации и ремонту артиллерийского вооружения. Многие из выпускников училища занимали руководящие должности в Главном ракетно-артиллерийском управлении.

Смена профиля училища 
В 1960-е годы в связи с применением в ходе Вьетнамской войны химического оружия американской стороной, в ВС СССР стали придавать большее значение значению войск химической защиты. Требовалось увеличение войск химической защиты и создание новых учебных заведений по подготовке офицеров по специальности «инженер-химик». В связи с этим к 1968 году статус Саратовского и Костромского училищ химических войск был поднят до уровня высшего командного. В 1973 году эти училища были переименованы в Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты и Костромское высшее военное командное училище химической защиты.  

В связи с недостаточностью училищ по подготовке офицеров химических войск приказом Министра Обороны СССР от 13 октября 1973 года Тамбовское артиллерийско-техническое Краснознамённое училище преобразовано в Тамбовское высшее военное командное Краснознамённое училище химической защиты.

Училище химической защиты 
С 1 июля 1974 года училище было переведено на новый штат. 

1 августа 1974 года началась подготовка офицеров-химиков для химических войск по 4-летней учебной программе.
Всего в училище было создано более десятка кафедр:
 кафедра общественных наук;
 общей и специальной химии;
 высшей математики;
 механики и инженерной графики;
 физики;
 иностранных языков;
 физической подготовки и спорта;
 тактики и защиты от оружия массового поражения;
 тактики химических войск, химического и химико-технического обеспечения;
 отравляющих веществ иностранных армий и органической химии;
 средств защиты от оружия массового поражения;
 технических средств специальной обработки и аэрозольного противодействия;
 технических средств разведки;
 комплексного технического обслуживания вооружения и средств РХБ защиты.

С 1978 года для более эффективного обучения курсантов зарубежных государств была создана кафедра русского языка.

С 28 марта по 10 апреля 1978 года училище прошло комплексную проверку комиссией Главнокомандующего Сухопутных войск

Первый выпуск офицеров-химиков состоялся в июле 1978 года, по итогам которого 253 выпускника получили дипломы. 

26 августа 1985 года в соответствии с Указом Государственного Совета Социалистической республики Вьетнам № 648 КТ/НО, училище было награждено орденом "За военные заслуги II степени" за большие заслуги перед вьетнамским народом в строительстве его народной армии, в укреплении обороноспособности и защиты Вьетнама.

27 августа 1985 года в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 816-243  училищу присвоено почётное имя революционера и военачальника Подвойского Николая Ильича. 

В июле 1986 года 198 курсантов 3-го курса и 48 офицеров-преподавателей училища принимали участие в выполнении дезактивационных работ в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС при ликвидации последствий катастрофы. В дальнейшем в ликвидации последствий аварии участвовало 95% офицеров и прапорщиков училища, из числа которых 18 военнослужащих были удостоены государственными наградами.

Обучение иностранных курсантов 
С 1975 года училище подготавливало офицеров химической защиты для дружественных СССР государств. 

Для этого в училище было создано учебное подразделение именуемое специальное отделение, которое с 1980 по 1992 годы носило название специальный факультет а с 1993 года снова именовалось  специальное отделение.

Первыми иностранцами принятыми на обучение в 1975 году были 10 курсантов из Монгольской Народной Республики. Первый выпуск иностранных курсантов состоялся в 1980 году.

Всего за период с 1975 по 1994 годы  училище подготовило 65 военных химиков для Монголии. Также на обучение принимались курсанты из 21 государства, среди которых такие страны как: Ирак, Венгрия, ГДР, Сирии, Куба, Камбоджа, Иран, Народно-Демократическая Республика Йемен, Вьетнам, Лаос, КНДР, Афганистан, Конго, Никарагуа, Ангола, Индия, Танзания. 

С 1985 по 1994 годы училище подготовило 237 офицеров-химиков для зарубежных государств армий по командному и инженерному профилю. Более 120 офицеров из Ливии, Монголии, Ирака, Индии, Алжира прошли шестимесячные и десятимесячные курсы повышения квалификации.

Училище в постсоветский период 
Согласно указу Президента России Бориса Ельцина от 7 мая 1992 года, ТВВККУХЗ как и все военно-образовательные учреждения на территории Российской Федерации, вошли в состав Вооружённых сил Российской Федерации.

С 5 по 25 апреля 1993 года  училище прошло комплексную проверку комиссией Министерства Обороны Российской Федерации.

В 1993 году училище перешло на командно-инженерный профиль подготовки со сроками обучения 4 и 5 лет.

29 августа 1998 года вышло постановление Правительства Российской Федерации № 1009 «О военных образовательных учреждениях профессионального образования Минобороны России», согласно которому на базе Военной академии химической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко, находившейся в г. Москва, был создан Военный университет радиационной, химической и биологической защиты. В состав университета были включены:
 Костромской филиал (созданный на базе Костромского высшего военного командного училища химической защиты);
 Тамбовский филиал (созданный на базе Тамбовского высшего военного командного училища химической защиты).

В сентябре 2003 года вышел приказ Министра обороны Российской Федерации, согласно которому Тамбовский филиал военного университета радиационной, химической и биологической защиты должен быть переведён в Костромской филиал.

В декабре 2003 года Тамбовский филиал был расформирован, и на этом закончилась история существования Тамбовского высшего военного командного училища химической защиты.

Указом Президента Российской Федерации № 990-С от 28 августа 2003 года, 16-я отдельная бригада специального назначения была передислоцирована из н.п. Чучково (Рязанская область) в Тамбов, в военный городок расформированного Тамбовского высшего военного командного Краснознамённого училища химической защиты.

Начальники училища 
Список начальников училища:
 Кобзарь, Андрей Степанович (1970—1973)
 Шувалов, Владимир Григорьевич (1974—1975)
 Шипилов, Владимир Федотович (1975—1988)
 Белов, Михаил Иванович (1988—2003)
 Боговеев, Владимир Касымович (2003)

См. также 
 Вооружённые силы СССР
 Войска РХБЗ
 Военная академия радиационной, химической и биологической защиты

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Постановление Правительства Российской Федерации № 1009 «О военных образовательных учреждениях профессионального образования Минобороны России», от 29 августа 1998 года.
 Сайт выпускников ТВВККУХЗ 

Военные высшие учебные заведения СССР